Beloroesskaja Federatsija Foetbola - Wit-Russische voetbalbond
 Bangladesh Football Federation
 Best friends forever (relatie) (BFF) - type vriendschapsrelatie (beste vrienden voor altijd), zie Lijst van internetjargon
 Bhutan Football Federation
 Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk - term gebruikt in mobiliteitssector
Belgische Floorballfederatie

Zie ook 
 Best Friends Forever (doorverwijspagina)